Андреас Брандль (; род. 28 августа 1937, Хольцоллинг) — немецкий мототриалист, вице-чемпион мира по мототриалу 1965 года, 5-кратный чемпион Германии по мототриалу, 6-кратный чемпион Германии и 5-кратный чемпион Европы по эндуро.

Спортивная карьера 
В период между 1960 и серединой 1970-х годов Андреас Брандль успешно выступал в различных мотоциклетных дисциплинах, в том числе в гонках эндуро и мототриале. Карьеру он начинал с гонок на травяных треках и на льду, затем переключился на триал, а затем на эндуро. Был фактически пионером мототриала в Германии.

Наибольших успехов добился в качестве заводского пилота мюнхенского бренда Zündapp; в эндуро выступал в основном на мотоциклах с малым объёмом двигателя (50 и 75 см³). После окончания карьеры Брандль работал в Zündapp механиком вплоть до разорения компании в 1984 году, после чего перешёл в компанию BMW.

В качестве официального пилота Zündapp он был частью заводской команды, которая 13 мая 1965 года побила 6 мировых рекордов скорости на трассе в Монце на мотоциклах объёмом 50 см³.

Результаты выступлений в Чемпионате Европы (мира) по мототриалу

Примечания 

Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики Германии
Мототриалисты